Kopalina :

 Kopalina (Basse-Silésie),  localité polonaise de la gmina de Jelcz-Laskowice
 Kopalina (Krapkowice),  localité polonaise de la gmina de Strzeleczki
 Kopalina (Pokój),  localité polonaise de la gmina de Pokój
 Kopalina (Brzeg),  localité polonaise du gmina de Lubsza 
 Kopalina (Domaszowice), localité polonaise de la gmina de Domaszowice
 Kopalina (Grande-Pologne),  localité polonaise de la gmina rurale de Sośnie